Saareküla (Räpina), een plaats in de Estlandse gemeente Räpina, provincie Põlvamaa
 Saareküla (Saaremaa), een plaats in de Estlandse gemeente Saaremaa, provincie Saaremaa
 Saareküla (Viljandi), een plaats in de Estlandse gemeente Viljandi, provincie Viljandimaa